Новоселка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Юровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 30 км, до центра муниципального образования Юрово — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Погорелка, Покровское, Ломок.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района